Albrecht von Bernstorff (1809-1873) – politico e diplomatico prussiano
Albrecht von Bernstorff (1890-1945) – politico tedesco
Andreas Gottlieb von Bernstorff (1640-1726) – politico tedesco
Andreas Peter Bernstorff (1735-1797) – politico danese
Johann Hartwig Ernst von Bernstorff (1712-1772) – politico tedesco naturalizzato danese

Altro
Fiordo di Bernstorff – fiordo della Groenlandia
Palazzo Bernstorff – palazzo di Gentofte, Danimarca